Les  (thunnosaures ou thunnosauriens en français) sont un clade éteint d'ichthyosaures évolués ayant vécu du début du Jurassique inférieur (Hettangien) au début du Crétacé supérieur (Cénomanien), soit il y a environ entre  et  millions d'années, en Australie, Asie, Europe, Amérique du Nord et Amérique du Sud.

Étymologie 
« Thunnosauria » est formé des mots du grec ancien thunnos pour « thon » et sauros pour « lézard », pour donner « lézard-thon », et signifier leur forme en fuseau comme celle des thons actuels.

Définition 
Le clade a été défini par Ryosuke Motani en 1999 comme .

Description 

Les Thunnosauria incluent deux genres basaux, Ichthyosaurus et Stenopterygius et la famille des Ophthalmosauridae.

Ils sont caractérisés par des nageoires avant au moins deux fois plus longues que les postérieures.

Paléobiologie 
Le mode de vie des Thunnosauria était similaire à celui de nos dauphins actuels. Ils devaient passer la plus grande partie de leur vie au milieu de l'océan dans les eaux profondes où ils chassaient des poissons, des céphalopodes et d'autres animaux du milieu aquatique. Leurs squelettes montrent souvent, au niveau de ce qui était leur cavité abdominale, la présence de restes de ces animaux.

En 1990, un célèbre fossile de Stenopterygius montre une mère morte en train d'accoucher de son petit (les ichthyosaures étaient vivipares). Ceci prouve que les jeunes sortaient la queue en premier du corps de la mère, tout comme les cétacés, et ce pour les empêcher de se noyer.

En 2018, l'étude de la composition cellulaire et moléculaire de tissus mous préservés d'un spécimen (MH 432) de Stenopterygius en provenance d'Holzmaden en Allemagne a permis plusieurs découvertes :
 sa peau est composée de deux couches (épiderme et derme) morphologiquement distinctes ;
 celles-ci reposent sur une couche de graisse isolante qui aurait amélioré son aérodynamisme et sa flottabilité ;
 cette graisse aurait aussi favorisé la conservation de la chaleur du corps, ce qui, associé à la viviparité, connue depuis longtemps des ichthyosaures, conforterait sa possible homéothermie ;
 la répartition des mélanophores contenant un pigment d'eumélanine, varie selon les régions du corps, avec une pigmentation plus sombre sur la face dorsale que sur la face ventrale, ce qui se traduirait pour cet animal par un camouflage en contre-illumination, un phénomène fréquent chez les animaux actuels et, en particulier, les poissons et les mammifères marins.

La convergence évolutive des thunnosaures et, plus généralement des ichthyosaures, avec les amniotes marins actuels, comme les odontocètes ou cétacés à dents, parait ainsi s'étendre du domaine ultra-structurel au domaine moléculaire, reflétant une adaptation similaire aux contraintes environnementales de leurs vies pélagiques.

Classification

Voir aussi 
 Liste d'ichthyosaures

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques

Références 

Ichthyosaure (nom scientifique)
Diapside du Crétacé
Diapside du Jurassique
Taxon fossile décrit en 1999